Numele Benjamin Collins Brodie se poate referi la una din următoarele persoane:

 Benjamin Collins Brodie (1783-1862) - fiziolog și chirurg englez
 Benjamin Collins Brodie (1817-1880) - chimist englez, fiul celui dintâi